Трико ( - в'язаний, трикотажний).
 Трикотажний або в'язаний обтягуючий костюм для всього тіла - спортивний, театральний, утеплюючий.
 Штани - трико. Див. також Кальсони.
 Жіночі вовняні в'язані подовжені труси для носіння під спідницею в холодну пору року.
 Вовняна чи напіввовняна тканина візерунчастого плетива для верхнього одягу.